Chapayal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chapayal, Simojovel, Chiapas, 
 Chapayal, Salto de Agua, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar